Знайда — дитина-підкидьок, знайдена і взята ким-небудь на виховання.
 «Знайда» — кінофільм режисера Олександра Кірієнка, що вийшов на екрани в 2009 році.
 «Знайда» — мультфільм, знятий у 1992 році студією «Укранімафільм».